Ivan Ramljak – cestista croato
 Marko Ramljak – cestista croato
 Mladen Ramljak – calciatore jugoslavo